Municipio de Progreso puede referirse a:

 Municipio de Progreso (Yucatán), es uno de los 106 municipios del estado mexicano de Yucatán.
 Municipio de Progreso (Coahuila), es uno de los 38 municipios del estado mexicano de Coahuila de Zaragoza.
 Municipio de Progreso (Uruguay), es uno de los 29 municipios del departamento uruguayo de Canelones.